Гист () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гист, Джеймс (род. 1986) — американский баскетболист, тяжёлый форвард.
 Гист, Кэрол (род. 1969) — американская телеведущая, модель и первая афро-американка, выигравшая титул Мисс США 1990.